Ел Ембрухо има више значења:

 Ел Ембрухо (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ембрухо (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику